Костел се може односити на :

Хрватска:

 Костел (Преграда), насељено место у саставу града Преграде, Крапинско-загорска жупанија
 Костел Прибички, насељено место у саставу општине Крашић, Загребачка жупанија

Словенија:

 Општина Костел, општина у регији Југоисточној Словенији
 Костел (Словенија), насељено место у саставу општине Костел, у регији Југоисточној Словенији

Чешка Република 

 Нови Костел, насељено место са административним статусом сеоске општине у округу Хеб, у Карловарском крају.
 Били Костел на Ниси, насељено место са административним статусом сеоске општине у округу Либерец, у Либеречком крају